Pavel Pýcha Starší (* 20. srpna 1967, Praha) je bývalý český hokejový útočník.

Biografie 
S hokejem začal ve čtyřech letech na rybníku v Uzenicích v Jižních Čechách.

Je odchovancem českobudějovického hokeje, na českobudějovickém kluzišti prošel všemi mládežnickými kolektivy. Dvě vojenské sezóny působil v Dukle Trenčín. V sezóně 1986–1987 hostoval ve 2. národní lize za písecký Jitex, s cennými zkušenostmi v soutěži dospělých se vrátil zpět do Českých Budějovic, kde nastupoval za ČEZ Motor České Budějovice. V oddíle ČEZ Motor České Budějovice strávil deset sezón, v sezónách 1995–1996 a 1997–1998 se stal klubovým kanonýrem. V sezónách startoval celkem ve 481 zápasech a připsal si v nich 158 ligových gólů.

Reprezentace 
V sezóně 1990–1991 nasbíral 8 startů za Československou reprezentaci a připsal si v nich 2 góly a v sezóně 1995–1996 si připsal 4 reprezentační starty.

Zahraniční angažmá 
V sezónách 1998–1999 a 1999–2000 byl na dvou sezónním působení na Slovensku v HKM Zvolen B a MHC Martin. V sezóně 2000–2001 byl na ročním angažmá v Německu v klubu ERSC Amberg.

Statistiky

Reference 

Žijící lidé
Muži
Čeští hokejoví útočníci
Narození 20. srpna
Narození v roce 1967
Narození v Praze